Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Fernando Meligeni e André Sá che hanno battuto in finale Donald Johnson e Francisco Montana 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Francisco Montana (finale)
 Pablo Campana /  Nicolás Lapentti (quarti di finale)

 Óscar Ortiz /  Eyal Ran (primo turno)
 Roger Smith /  Gabriel Trifu (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 1997